Independence kan henvise til flere artikler:

Steder 
 Independence, Kansas – by i Kansas
 Independence, Missouri – by i Missouri

Andet 
 Independence I-kulturen
 Independence II-kulturen
 Independence-klassen – skibsklasse